Susijärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Susijärvi (sjö i Lappland), 
 Susijärvi (sjö i Norra Österbotten), 

Robotskapade Finlandförgreningar